Anfechtbarkeit bezeichnet

 im Privatrecht die Möglichkeit der Anfechtung eines Rechtsgeschäfts
 im Verwaltungsrecht den Status vor dem Eintreten der Unanfechtbarkeit eines Verwaltungsakts
 in der Wissenschaft die Forderung, eine Hypothese falsifizierbar zu formulieren